Суперкубок Австрії з футболу 2004 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2004 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Грацер та фіналістом кубка Австрії клубом Аустрія (Відень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  
 Матч на transfermarkt  

2004
Австрія
2004 в австрійському спорті